„Ауди A7“ (Audi A7) е модел автомобили от висок среден клас (сегмент E) на германската компания „Ауди“, произвеждан в две последователни поколения от 2010 година. Въведен е като по-спортно изглеждащ фастбек вариант на седана „Ауди A6“.

Моделът има и два варианта с подобрено поведение, продавани под имената „Ауди S7“ и „Ауди RS7“.

Бележки 

A7
Автомобили от висок среден клас